István Szilágyi ist der Name folgender Personen:

* István Szilágyi (Schriftsteller) (* 1938), ungarischer Schriftsteller
 István Szilágyi (Handballspieler) (* 1950), ungarischer Handballspieler